Jessica Moore, attrice italiana (vero nome Luciana Ottaviani)
 Jessica Moore (n. 1990), tennista australiana
 Jessica Moore (n. 1982), cestista statunitense